Al-Marsa – miasto portowe w Algierii
 Al-Marsa – miasto w Saharze Zachodniej
 Al-Marsa – miasto w Tunezji